Мордтман, Август Юстус (; 1839—1912) — немецкий писатель.
  — немецкий нумизмат и ориенталист.

Примечания